Barbara Hepworth (1903-1975), sculptrice britannique
Cecil Hepworth (1873-1953),réalisateur, producteur, acteur, directeur de la photographie et scénariste britannique
Ella Hepworth Dixon (1857-1932), romancière et éditrice britannique

Homonymie de patronyme